Tollo ima više značenja:
 Tollo, Chieti
 Tollo, Trento